The Commitments (roman), de debuutroman van de Ierse schrijver Roddy Doyle uit 1987
The Commitments (film), een Iers-Brits-Amerikaanse verfilming van de roman van Alan Parker die werd uitgebracht in 1991